Il doppio femminile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Ann Kiyomura e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Susan Leo 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Ann Kiyomura /  Sharon Walsh (Campionesse)

 Laura duPont /  Barbara Jordan (semifinali)
 Anne Hobbs /  Susan Leo (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1981